Osoby o tym nazwisku:
 Daniił Mowe – rosyjski kierowca wyścigowy
 Jenny Mowe – amerykańska koszykarka